Колпаки́ () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Миловидского сельсовета. Расположена в 40,5 км по автодорогам к юго-западу от центра Барановичей, на расстоянии 6,5 км по автодорогам к юго-западу от центра сельсовета, агрогородка Миловиды, неподалёку от границы с Ивацевичским районом.

История 
В 1909 году в деревне Кривошинской волости Новогрудского уезда было 15 дворов.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе гмины Добромысль Слонимского, затем Барановичского повета Новогрудского воеводства Польши.

С 1939 года — в составе БССР, в 1940–57 годах — в Бытенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем передана в Барановичский район. С конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.

Население 
На 1 января 2018 года насчитывалось 9 жителей в 6 дворах, из них 2 — в трудоспособном возрасте, 7 — старше трудоспособного возраста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района